Стеблево — топоним:

Россия 
 Стеблево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Стеблево — жд станция в Грязовецком районе Вологодской области.
 Стеблево — деревня в Волоколамском районе Московской области (Кашинское сельское поселение).
 Стеблево — деревня в Волоколамском районе Московской области (Теряевское сельское поселение).
 Стеблево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Стеблево — посёлок в Лухском районе Ивановской области.
 Стеблево — посёлок в Борисоглебском районе Ярославской области.

Польша 
 Стеблево — посёлок в Польше.